Das Generali Ladies Linz 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand zeitgleich mit dem HP Japan Women’s Open Tennis 2013 in Ōsaka vom 5. bis zum 13. Oktober statt.

Titelverteidigerinnen waren Wiktoryja Asaranka im Einzel und die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2013 fand vom 5. bis zum 7. Oktober statt. Ausgespielt wurden vier Plätze  und ein Lucky Loser für das Hauptfeld.

Einzel 
Angelique Kerber erhielt von der Turnierorganisation die Wildcard, die der Österreicherin Lisa-Maria Moser versprochen worden war, erst nach der offiziellen Auslosung. Obwohl an Position 1 gesetzt, wurde Kerber im unteren Bereich des Tableaus platziert. Infolge dessen mussten einige gesetzte Spielerinnen neu verteilt werden. Als Ersatz erhielt Lisa-Maria Moser eine Wildcard für das Doppel.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Tour 2013
2013